Råd har flere betydninger:
 Rigsråd
 Statsråd
 Nordisk Råd
 Etisk Råd
 Det Økonomiske Råd
 Vogternes Råd
 Det Europæiske Råd
 Rådet for Den Europæiske Union
 Nordatlantiske Råd
 British Council
 Staatsrat
 Ministerrat

Se også 
 Junta – oprindelig et spansk ord for forsamling, råd eller komité.

de:Council
fa:شورا (ابهام‌زدایی)
fr:Council
ms:Majlis